Jeziorzany (gemeente), gemeente in woiwodschap Lublin
 Jeziorzany (Klein-Polen), plaats in woiwodschap Klein-Polen
 Jeziorzany (Lublin), plaats in woiwodschap Lublin
 Jeziorzany (Mazovië), plaats in woiwodschap Mazovië